Burhanuddin Rabbani – politico afghano
 Hina Rabbani Khar – politica pakistana
 Shoghí Effendí Rabbání – custode della Fede e leader della Comunità bahá'í